Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du 6 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Harris.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart.

Résultats en simple

Parcours 
Une joueuse est exemptée de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Melbourne

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Melbourne
Tennis en Australie en 1969
Tennis en janvier 1969